Prionomastix är ett släkte av steklar som beskrevs av Mayr 1876. Prionomastix ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Prionomastix